

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Brzustów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Inowłódz 
 Brzustów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Będków
 Brzustów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Garbatka-Letnisko